Demangel est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Émile Demangel (1882–1968), cycliste français ;
 Robert Demangel (1891–1952), helléniste et archéologue français ;
Simone Demangel (1903-1995), résistance française ;
Olivier Demangel (1982-?), scénariste et écrivain français.

Notes et références 

Patronyme lorrain